Tjerk Sekeris (Antwerpen, 30 augustus 1964) is een Belgisch politicus voor N-VA.

Biografie
Sekeris studeerde economie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij baat een online boekenwinkel uit.

Hoewel hij bij de Belgische lokale verkiezingen 2012 slechts de tiende plaats behaalde qua voorkeurstemmen voor zijn partij, werd Sekeris in 2013 districtsschepen in Deurne bevoegd voor budget en financiën, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Nadat een van de N-VA-districtsraadsleden in 2015 uit de partij stapte om als onafhankelijke te zetelen, had de coalitie in Deurne geen meerderheid meer. Om uit de impasse te raken werd een nieuw bestuursakkoord opgemaakt. Districtsvoorzitter Peter Wouters werd hierbij gedwongen een stap opzij te zetten en op 26 januari 2016 werd Sekeris aangesteld als nieuwe districtsvoorzitter.

Hij werd bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 herverkozen als burgemeester van Deurne. 

N-VA-politicus
Districtsschepen van Deurne
Districtsvoorzitter van Deurne